

Карасук — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Карасук — річка в Новосибірській області, відноситься до басейну внутрішнього стоку
 Карасук — місто, районний центр, Новосибірська область
 Карасук — село, Совєтський район, Алтайський край